Марк Ту́ллий Цериа́л (; умер после 100 года) — римский политический деятель из плебейского рода Туллиев, консул-суффект в 90 году.

Биография                                              
О биографии Цериала сохранилось очень мало сведений. В 90 году он занимал должность консула-суффекта вместе с Гнеем Помпеем Катуллином. В 99 и 100 годах Цериал участвовал в расследовании дела сенатора Мария Приска, обвинённого в вымогательстве. Об этом известно из одного письма Плиния Младшего, председательствовавшего на суде, который ошибочно назвал Цериала Тукцием.

Примечания

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart 1999. T. 12/1. c. 905.

Туллии
Родившиеся в I веке
Умершие во II веке